

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Wounded Knee – census-designated place della contea di Oglala Lakota, Dakota del Sud

Cinema e televisione 
 Wounded – film canadese del 1997 diretto da Richard Martin
 Wounded – film indiano del 2007 diretto da Krishna Mishra
 Wounded – film spagnolo del 2013 diretto da Fernando Franco

Musica 
 Wounded – album degli Enchant del 1996
 Wounded – album dei Landmine Marathon del 2006

Teatro 
 Wounded – spettacolo teatrale in collaborazione con The Los Angeles Theatre Ensemble

Altro 
 Wounded in action (WIA)– ferito in azione secondo le forze armate dei paesi di lingua inglese